Guindo ist der Familienname folgender Personen:

 Daouda Guindo (* 2002), malischer Fußballspieler

Guindo steht für:
 Magellan-Südbuche